Pizzorno ist der Nachname der folgenden Personen:

 Ángelo Pizzorno (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Sergio Pizzorno (* 1980), britischer Gitarrist und Songwriter